Horst este un cuvânt germanic, însemnând „cuib de vultur” în germana nouă () și „om din pădure” în germana veche ().

Geologie
 Horst (geologie) desemnează un bloc elevat, în comparație cu un graben, format datorită faliilor terestre

Nobilime

Horst (familie nobiliară austriacă)
Horst (familie nobiliară din Hanovra)
Horst (familie nobiliară saxonă)
Horst (familie nobiliară austriacă)